Стеван Стевановић (Београд, 6. фебруар 1992) српски је играч рагби лиге, манекен и лични тренер. Такмичар је ријалити-шоуа Сурвајвор: Доминиканска Република.

Статистика каријере

Куп Србије

Првенство Србије — Прва лига

Супер Куп

Каријера укупно

Референце

Спољашње везе

 

Рођени 1992.
Биографије живих особа
Српски спортисти